

Localidades

Sugar Hill (Geórgia)
Sugar Hill (Manhattan)

Desambiguações de topônimos